

Saints chrétiens 
 Rambert ou Ragnebert, martyr du , vénéré en Bugey, Forez et Lyonnais, célébré le  ;
 Rambert ou Rimbert (830-888), évêque de Brême, célébré le

Toponyme
D'après le saint du  :

Patronyme

 Ángel Rambert (1936-1983), footballeur français ;
 Charles-Désiré Rambert (1824-1877), graveur, dessinateur, lithographe français ;
 Charles Rambert (1867-1932), architecte français ;
 Eugène Rambert (1830-1886), écrivain suisse ;
 Francis Rambert (1954-), critique d'architecture français ;
 Jacques Rambert (1669-1728), ecclésiastique savoyard ;
 Louis Rambert (1839-1919), avocat et homme politique suisse ;
 Madeleine Rambert (1900-1979), psychanalyste suisse ;
 Marie Rambert (1888-1982), une danseuse polonaise et britannique ;
 Pascal Rambert (1962-), auteur, metteur en scène, réalisateur et chorégraphe français ;
 Sebastián Rambert (1974-), footballeur argentin.

Voir aussi
 La Rambert Dance Company, compagnie de ballet britannique fondée en 1926 ;
 Le Prix Rambert, prix littéraire suisse

Homonymie de saints chrétiens